«Второй шанс» () — американский кинофильм 2006 года с участием Дуэна Джонсона, Xzibit и Кевина Данна. Премьера в США прошла 15 сентября 2006 года. Картина частично основана на реальных событиях — истории, связанной с футбольной командой «Kilpatrick Mustangs».

Сюжет 
Шон Портер работает воспитателем в  для трудных подростков. Разочаровавшись тем, что не в состоянии помочь своим воспитанникам избавиться от своих проблем в жизни, он решает создать футбольную команду, чтобы ребята могли почувствовать, что они являются частью чего-то. Портер считает, что футбол научит их быть ответственными. Он выбирает несколько подростков и создает футбольную команду. Тюремную команду не слишком хотят допускать до чемпионата школ, но Шон Портер добивается своего. Первые тренировки не стали слишком многообещающими, но со временем команда начинает набирать обороты.

Шон переживает смерть своей матери. Трудности только укрепляют дух ребят. Тренер старается следить за судьбой и личной жизнью подопечных. Несмотря на ранение одного из игроков, Келвина, гангстером уличной банды, тренировки продолжаются, и команду допускают до игр. «Мустанги» постепенно получают большую известность, и у них появляется группа поддержки. Несмотря на проигрыш в решающей игре «плей-офф», трудные подростки снова поверили в себя. Некоторые из игроков получают возможность после выхода из колонии проявить себя в серьёзных командах.

В ролях 
 Дуэн Джонсон — Шон Портер
 Xzibit — Мальколн Мур
 Леон Риппи — Пауль Хига
 Кевин Данн — Тэд
 Л. Скотт Колдуэлл — Бобби Портер
 Джейд Йоркер — Вилли
 Дэвид Томас — Келвин
 Сету Таасе — Junior Palaita
  — Кэнни
 Брендон Смит — Bug Wendal
 Джерни Смоллетт-Белл — Даниэлла Ролинс
 Майкл Дж. Паган — Рогер
 Ямал Миксон — Жамаль Эванс

Кассовые сборы 
В США премьера фильма состоялась 15 сентября 2006 года, и за первую неделю показа он в общей сложности заработал , заняв первое место. По состоянию на 12 июня 2007 года фильм собрал

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт
 Рецензия на фильм 

Фильмы-драмы США
Фильмы об американском футболе
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Фила Джоану
Фильмы США 2006 года